СЖМ — аббревиатура:

 СЖМ — Союз журналистов Москвы.
 СЖМ — Северный жилой массив в Ростове-на-Дону.